Al-Amirijja (Aleppo)
 Al-Amirijja (Hama)